Bei den 1951 neu eingeführten niederländischen Kennzeichen ist die Provinzzugehörigkeit nicht ersichtlich, dennoch ist eine Systematik der Kfz-Kennzeichen zu erkennen. Je nachdem, zu welcher Fahrzeugkategorie (Pkw, Motorräder, Mofas, Lkw, Anhänger oder Sattelauflieger) ein Fahrzeug gehört, kann man feststellen, wann die jeweiligen Kfz-Kennzeichen zugeteilt wurden. Die Gruppenkombinationen (Sidecodes, niederländisch kentekenreeks) helfen bei der Ermittlung des Zulassungsjahres. Die Informationen in diesem Artikel sind recht ausführlich. Eine Basisinformation, in der in kürzerer Form das Wichtigste zu den Kfz-Kennzeichen der Niederlande aufgeführt wird, steht in dem Leitartikel Kfz-Kennzeichen der Niederlande.

Sidecodes 
Die Art der Anordnung der Buchstaben und Ziffern auf den niederländischen Kfz-Kennzeichen wird nach bestimmten Regelungen vergeben. Zunächst begann man 1951 mit Kennzeichen, bei denen zwei Buchstaben von zwei zweistelligen Zahlen gefolgt wurden (XX-99-99). Da dies die erste vorgegebene Buchstaben-Ziffern-Kombination ist, wird sie – auch und gerade offiziell in den Niederlanden – als Sidecode 1 bezeichnet.

Liste der bisher vergebenen Sidecodes 
Es gibt die folgenden Sidecodes:
 Sidecode 1: XX-99-99
 Sidecode 2: 99-99-XX
 Sidecode 3: 99-XX-99
 Sidecode 4: XX-99-XX
 Sidecode 5: XX-XX-99
 Sidecode 6: 99-XX-XX
 Sidecode 7: 99-XXX-9
 Sidecode 8: 9-XXX-99
 Sidecode 9: XX-999-X
 Sidecode 10: X-999-XX
 Sidecode 11: XXX-99-X
 Sidecode 12: X-99-XXX
 Sidecode 13: 9-XX-999
 Sidecode 14: 999-XX-9

:

Die Sidecodes im Einzelnen

Sidecode 1 
Grundsätzliches:Der Sidecode 1 wurde für die Kennzeichen aller damals existierenden Fahrzeugkategorien verwendet.Anfangsbuchstaben:Die Anfangsbuchstaben wurden in folgender Reihenfolge vergeben: N, P, R, S, T, U, V, X, Z, A, B, D, E, F, G, H, J und M.Hinzugekommene Anfangsbuchstaben:Mit der Einführung der Kennzeichnung von Sattelaufliegern (Anhängern von Sattelzugmaschinen) und Anhängern wurden diesen 1963 die Anfangsbuchstaben O und W zugewiesen.Sattelauflieger: OAnhänger: WZweitbuchstaben:Die Zweitbuchstaben wurden den verschiedenen Kraftfahrzeugkategorien zugeteilt:Lkw mit einer Breite bis 2,20 m: A, F, J, N und SLkw mit einer Breite über 2,20 m: BPkw: D, G, K, P, T, U und XMotorräder: E, H, L, R und ZÄnderungen bei den Zweitbuchstaben:Ab 1955/56 wurde der Zweitbuchstabe U nicht mehr den Pkw, sondern den Motorrädern zugewiesen (ab SU).Ab 1962 wurden den Pkw weitaus mehr Zweitbuchstaben zugewiesen als bisher, und zwar rückwärts Z, V, U, S, R, N, M, L, J, H, F und E (ab MZ bis EF). Den Motorrädern wurden daher nur Kennzeichen bis zum Anfangsbuchstaben Z, den Lkw zwar bis zum Anfangsbuchstaben D, diesen aber mit den Anfangsbuchstaben E bis M nur noch mit dem Zweitbuchstaben B.Wissenswertes:Die Kombinationen DD und JT wurden für Fahrzeuge reserviert, die aus anderen Staaten eingeführt wurden. Es handelte sich dabei oft um Fahrzeuge, die in Unfälle verwickelt gewesen waren, dann von Niederländern preiswert gekauft und nach der Reparatur in den Verkehr gebracht wurden. Allerdings erhielten auch Fahrzeuge, deren Kraftfahrzeugbrief verloren gegangen war, eine dieser Buchstabenkombinationen. Der Wiederverkaufswert dieser Fahrzeuge war deutlich geringer als der der anderen Kfz. Im Volksmund wurden Fahrzeuge mit der Kennung DD als deutsche Delle (ndl. Duitse deuk) bezeichnet.Die Buchstabenkombination ZZ wurde für Fahrzeuge mit spezieller Erlaubnis vergeben.

Sidecode 2 
Grundsätzliches:Den Sidecode 2 erhielten nur Pkw, Lkw und Anhänger.Anfangsbuchstaben:Pkws: A, B, D, E, F, G, H, J, M, N, P, R, S, T, U, V, X und ZLkws: A, B, D, E, F, G, H, J, M, N, P, R, S, T, U, V, X und ZAnhänger: WZweitbuchstaben:Der Zweitbuchstabe B wurde den Lkw zugeteilt. Die Pkws erhielten die Zweitbuchstaben A, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P (nur bis MP), R, S, T, U, V, X und Z. Die Anhänger erhielten zum führenden W die Buchstaben D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, R, S, T, U, V, X und Z.Wissenswertes:Das letzte einem Pkw zugeteilte Buchstabenpaar war ZS. Die Buchstabenkombinationen ZT, ZU, ZV und ZX wurden auch noch Jahre später für aus anderen Staaten eingeführte Fahrzeuge und für Fahrzeuge, deren Kraftfahrzeugbrief verloren gegangen war, vergeben. Die Buchstabenkombination ZZ wird für Fahrzeuge mit spezieller Erlaubnis seit Dezember 2016 vergeben.

Sidecode 3 
Grundsätzliches:Den Sidecode 3 erhielten nur Pkw, Lkw und Anhänger.Anfangsbuchstaben:Pkws: A, B, D, E, F, G, H, J, M, N, P, R, S, T, U, V und XLkws: A, D, E, F, G, H, J, M, N, P, R, S, T, U, V, X und ZAnhänger: Walte Pkw (15 bis 40 Jahre alt): Y, Pkw mit einem Alter von mehr als 40 Jahren: Sidecode 1Zweitbuchstaben:Der Zweitbuchstabe B wurde den Lkw zugeteilt. Die Pkw erhielten die Zweitbuchstaben A, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X und Z. Die Anhänger erhielten zum führenden W die Buchstaben D, E, F, G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, V, X und Z.Wissenswertes:Das letzte an einen Pkw ausgegebene Kennzeichen war XX. Die Buchstabenkombinationen XZ und von ZA bis ZX wurden auch noch Jahre später für aus anderen Staaten eingeführte Fahrzeuge und für Fahrzeuge, deren Kraftfahrzeugbrief verloren gegangen ist, vergeben. Die Buchstabenkombination ZZ wurde nicht vergeben.

Sidecode 4 
Grundsätzliches:Der Sidecode 4 wurde für die Kennzeichen aller damals existierenden Fahrzeugkategorien benötigt.Anfangsbuchstaben:Pkws: D, F, G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, X, Y und ZLkw: B und VMotorräder: MAnhänger: WSattelauflieger: OZweitbuchstaben:B, D, F, G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, V, X, Y und ZWissenswertes:Die Buchstabenkombination ZP wurde nicht ausgegeben. Nach dem Kennzeichen ZN-99-ZZ folgte ZR-01-BB. Das letzte Kennzeichen dieser Serie trug ZX-70-LK. Die Buchstabenkombinationen VY, VZ, ZY und ZZ wurden nicht ausgegeben. Kein Doppelnull.

Sidecode 5 
Grundsätzliches:Der Sidecode 5 wurde für die Kennzeichen fast aller damals existierenden Fahrzeugkategorien benötigt.Anfangsbuchstaben:Pkws: D, F, G, H, J, L, N, P, R, S, T, X, Y und Zschwere Lkw: Bleichte Lkw und Lieferwagen: VMotorräder: MAnhänger: WZweitbuchstaben:B, D, F, G, H, J, L, N, P, R, S, T, V, X und ZWissenswertes:Das letzte ausgegebene Pkw-Kennzeichen trug ZN-NX-36. Die Buchstabenkombinationen ZP bis ZZ wurden nicht ausgegeben.Besonderheit:Für ein Motorfahrzeug mit eingeschränkter bzw. begrenzter Geschwindigkeit (niederländisch: motorrijtuig met beperkte snelheid) ist in den Niederlanden kein Kennzeichen vorgeschrieben. In besonderen Fällen, insbesondere, wenn es sich um ein umgebautes Fahrzeug handelt, ist ein Kennzeichen vonnöten. Dieses ist ein Kennzeichen in der Form MM-BS-99, wobei die 99 für jede beliebige Zahl stehen kann. Auch Kennzeichen, die am Ende einen Buchstaben und eine Ziffer oder zwei Buchstaben aufweisen, sind möglich. Kein Doppelnull.

Sidecode 6 

Grundsätzliches:Der Sidecode 6 wurde und wird bisher für die Kennzeichen der Pkw, der leichten Lkw, der Anhänger und der Motorräder ausgegeben.Anfangsbuchstaben:Pkw: D, F, G, H, J, L, N, P, R, S, T, X, Y und Zleichte Lkw und Lieferwagen: V und anschließend BMotorräder: MAnhänger: WZweitbuchstaben:B, D, F, G, H, J, K (erst ab 2000; kein DK und kein VK), L, N, P, R, S, T, V, X und ZWissenswertes:Die Buchstabenpaare DK und VK sowie ZT bis ZZ wurden nicht ausgegeben.Besonderheiten:Die beim Sidecode 5 erwähnten MM-BB-Kennzeichen gibt es auch beim Sidecode 6.Ab dem Kennzeichen 01-VH-NK wurde bei den kleinen Lkw auch der Buchstabe K genutzt. Kein Doppelnull.

Sidecode 7 
Grundsätzliches:Der Sidecode 7 wurde bisher für die Kennzeichen der leichten Lkw, für die Pkw und als erste Serie für die Kennzeichen der Mofas und Mopeds ausgegeben. Derzeit werden Kennzeichen mit dem Sidecode 7 für die Kennzeichen der schweren Lkw ausgegeben. Und seit Juli 2021 auch für Anhänger:Anfangsbuchstaben:Pkws: G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, X und Zschwere Lkw: Bleichte Lkw und Lieferwagen: VMofas und Mopeds: D und FAnhänger: WZweitbuchstaben:B, D, F, G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, V, X und ZWissenswertes:Die Buchstabenkombinationen DSD und DSS bis ZSD und ZSS wurden zurückgezogen. Somit wurden den Betroffenen neue Kennzeichen zugewiesen, da beim Sidecode 7 die Buchstabenpaare SD und SS zusammen und vom Erstbuchstaben getrennt stehen. Kein einzelne Null.

Sidecode 8 

Grundsätzliches:Wegen der ähnlichen Ziffern-Buchstaben-Kombination der Exportkennzeichen wurde der Sidecode 8 nicht mit allen Buchstabengruppen vergeben. Er wurde zunächst nur an leichte Lkw und Lieferwagen sowie an Pkw freigegeben.Anfangsbuchstaben:Pkw: K, S, T, X und Zleichte Lkw und Lieferwagen: VZweitbuchstaben:B, D, F, G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, V, X und Z.Die Buchstabenkombinationen KSD und KSS bis ZSD und ZSS wurden zurückgezogen. Somit wurden den Betroffenen neue Kennzeichen zugewiesen, da beim Sidecode 8 die Buchstabenpaare SD und SS zusammen und vom Erstbuchstaben getrennt stehen.Besonderheiten:Für einen Traktor (niederländisch: landbouwtrekker) und für eine forstwirtschaftliche Zugmaschine (niederländisch: bosbouwtrekker) sind in den Niederlanden keine Kennzeichen vorgeschrieben. In besonderen Fällen, insbesondere, wenn es sich um ein umgebautes Fahrzeug handelt, ist ein Kennzeichen vonnöten. Dieses ist ein Kennzeichen in der Form 9-LBT-99, wobei die 99 für jede beliebige Zahl stehen kann (siehe auch Sidecode 5).Bei den kleinen Lkw entfällt die Kombination VVD. Kein einzelne Null.

Sidecode 9 

Grundsätzliches:Der Sidecode 9 wurde an Mopeds und Mofas, Pkw und kleine Lkw vergeben.Anfangsbuchstaben:Mopeds und Mofas: D und FPkws: G, H, J, K, N, P, R, X und Zleichte Lkw und Lieferwagen: V,Zweitbuchstaben:B, D, F, G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, V, X und ZBesonderheit:Bei dem Buchstabenpaar SP wurden nur die Kennzeichen von SP-001-B bis SP-154-P ausgegeben. Kein dreifache Null.

Sidecode 10 
Grundsätzliches:Der Sidecode 10 wurde an Mopeds und Mofas, Pkw sowie kleine Lkw und Lieferwagen vergeben.Anfangsbuchstaben:Mopeds und Mofas: D und FPkw: G, H, J, K, L, N, P, R und Sleichte Lkw und Lieferwagen: VZweitbuchstaben:B, D, F, G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, V, X und Z. Kein dreifache Null.

Sidecode 11 
Grundsätzliches:Der Sidecode 11 wurde an Mopeds und Mofas sowie kleine Lkw und Lieferwagen vergeben und seit 2021 auch an landwirtschaftliche Fahrzeuge und Traktoren. Anfangsbuchstaben:Mopeds und Mofas: D und F landwirtschaftliche Fahrzeugen: L (kein LPF)Traktoren:  T (kein TBS)kleine Lkw und Lieferwagen: V  Zweitbuchstaben:B, D, F, G, H, J, K, L, N, P, R, S, T, V, X und Z.Wissenswertes:Da beim Sidecode 11 die Buchstabenpaare SD und SS zusammen und von den Erstbuchstaben nicht getrennt stehen, werden die Kombinationen mit den Buchstabenpaaren SD und SS nicht zugeteilt. Auch die Kombinationen mit S-99-D und S-99-S, wobei 99 für jede Zahl steht, entfallen. Kein Doppelnull.

Sidecode 12 
Ab 31. Dezember 2021 ist, bei den Traktoren angefangen mit Sidecode 12, das erste Kennzeichen war T-01-BBB. Kein Doppelnull.

Sidecode 13 
Grundsätzliches:Der Sidecode 13 wird für Fahrzeuge im Grenzverkehr mit dem Buchstabenpaar GV vergeben. Kein 0-GV-000 bis 9-GV-000.

Sidecode 14 
Auch der Sidecode 14 wird seit Juni 2019 für Fahrzeuge im Grenzverkehr mit dem Buchstabenpaar GV vergeben bis 456-GV-4. Kein 000-GV-0 bis 000-GV-4.

Hinweise 
In den folgenden Listen werden jeweils zwei Buchstaben angegeben. Es sind dies:
 bei den Sidecodes 1 bis 3: die beiden einzigen Buchstaben
 bei den Sidecodes 4 und 5: die beiden vorne stehenden Buchstaben
 beim Sidecode 6: die beiden in der Mitte stehenden Buchstaben
 beim Sidecode 7: die beiden ersten der drei Buchstaben
 beim Sidecode 8: die beiden ersten der drei Buchstaben
 beim Sidecode 9: die beiden vorderen Buchstaben
 beim Sidecode 10: der vordere und der erste der hinteren beiden Buchstaben
 beim Sidecode 11: die beiden ersten der drei Buchstaben
 beim Sidecode 13: die beiden in der Mitte stehenden Buchstaben
 beim Sidecode 14: die beiden in der Mitte stehenden Buchstaben

In den Listen steht eine Buchstabenkombination (zwei Buchstaben) nur bei jeweils einer Jahresangabe. Das schließt nicht aus, dass in den folgenden Jahren diese Buchstabenkombination weiterhin vergeben wurde, insbesondere bei den Motorrädern und Sattelaufliegern.

Die Kennzeichen für Pkws, Motorräder und Lkws wurden 1951 eingeführt.

Die Kennzeichen für Anhänger und Sattelauflieger wurden 1963 eingeführt. Zunächst existierten sie nur als ein auf einer Spitze stehendes Quadrat, das auf rotem Hintergrund in weißer Schrift beim Sidecode 1 in der ersten Reihe die beiden Buchstaben, in der zweiten Reihe, von einem Bindestrich getrennt, die beiden Ziffernpaare und in der letzten Reihe eine zweistellige Zahl oder ein Buchstabe und eine einstellige Zahl oder die Buchstabenkombination XX mit der Angabe des für den Anhänger geltenden Höchstgewichts angibt. Hierbei bedeuten:
 eine zweistellige Zahl (Gewicht bis 9,9 t): Angabe in 100-kg-Einheiten; die Zahl wird mit 100 multipliziert
 ein Buchstabe und eine einstellige Zahl (Gewicht bis 31,95 kg):
 A = 100 kg, B = 110 kg, C = 120 kg, D = 130 kg usw. bis Z = 310 kg (ohne I, O, Q und Y)
 Die Ziffer dient der weiteren Einteilung in 1-kg-Schritten.
 die beiden Buchstaben XX (Gewicht über 31,950 kg) ohne weitere Angaben

Erst ca. ab dem Jahr 2000 mussten die Anhänger – für geringgewichtige Pkw-Anhänger gelten Ausnahmen – ihr gelbes Kennzeichen hinten führen. Vorher trugen sie in schwarzer Schrift auf weißem Grund das Kennzeichen des Zugfahrzeugs.

Die derzeitigen Kennzeichen für die Mofas wurden erst im September 2005 eingeführt.

Fahrzeugkategorien

Pkws

Sidecode 1

Sidecode 2

Sidecode 3

Sidecode 4

Sidecode 5

Sidecode 6

Sidecode 7 

^Kein 00-GBB-1 und kein 00-GBB-2  *Kein xSD und kein xSS ^ Kein NSB

Sidecode 8 

 Kein xSD und kein xSS

Sidecode 9 

 Kein SP-155-P bis SP-999-Z

Sidecode 10 

* Kein x-SD und auch kein x-SS

Kein S-001-DB bis S-999-DZ und auch kein S-001-SB bis S-999-SZ

Motorräder

Sidecode 1

Sidecode 4

Sidecode 5

Sidecode 6

Mofas und Mopeds

Sidecode 7 

Kein 00-D/FSD-1 - 99-D/FSD-9 und kein 00-D/FSS-1 - 99-D/FSS-9  Kein 00-D/Fxx-1/9

Sidecode 8 
Kennzeichen des Sidecodes 8 wurden nicht vergeben.

Sidecode 9

Sidecode 10 

Kein D/F-001-SD - D/F-999-SD und kein D/F-001-SS - D/F-999-SS

Sidecode 11 

Kein D/FxS-01-D - D/FxS-99-D und kein D/FxS-01-S - D/FxS-99-S. *Kein D/FSD-01-B - D/FSD-99-Z und kein D/FSS-01-B - D/FSS-99-Z

Lkws mit einer Breite über 2,20 m

Sidecode 1

Lkws mit einer Breite bis 2,20 m

Sidecode 1

Alle Lkws

Sidecode 1

Sidecode 2

Sidecode 3

Sidecode 4

Lkws mit einem Gewicht über 3,5 t

Sidecode 5

Sidecode 7 

 Kein BSD und kein BSS

Lkws mit einem Gewicht bis 3,5 t

Sidecode 5

Sidecode 6

Sidecode 7

Sidecode 8 

 Kein VSD und kein VSS
^Kein VVD

Sidecode 9

Sidecode 10 

 Kein V-SD und auch kein V-SS

Sidecode 11 

Kein V.S-01-D - V.S-99-D und kein V.S-01-S - V.S-99-S   *Kein VSD-01-B - VSD-99-Z und kein VSS-01-B - VSS-99-Z

Anhänger 
Jahrzehntelang befanden sich an den Anhängern nur die Kennzeichen der dazugehörenden Zugfahrzeuge. Zwischenzeitlich wurden die Kennzeichen seitlich am Anhänger in einer besonderen Ausgestaltung angebracht. Seit September 2002 werden die Kennzeichen offiziell am Anhänger angebracht. Kleine Pkw-Anhänger bleiben von dieser Regelung ausgenommen. Sie führen auch heute noch das Kennzeichen des Zugfahrzeugs, aber in Schwarz auf Weiß.

Sidecode 1

Sidecode 2

Sidecode 3

Sidecode 4

Sidecode 5

Sidecode 6

Sidecode 7

Sattelauflieger 
Jahrzehntelang befanden sich an den Sattelaufliegern (Anhänger hinter Sattelzugmaschinen) nur die Kennzeichen der dazugehörenden Zugfahrzeuge. Zwischenzeitlich wurden die Kennzeichen seitlich am Anhänger in einer besonderen Ausgestaltung angebracht. Seit September 2002 werden die Kennzeichen offiziell am Auflieger angebracht.

Sidecode 1

Sidecode 4

Übersicht 

Siehe auch raivereniging.nl

Weitere Kategorien

Oldtimer-Pkws (vor 1973)

Sidecode 1 

Seit dem 1. August 2020 erhalten Fahrzeuge Kennzeichen mit PM.

Oldtimer-Pkws (ab 1973)

Sidecode 3

Oldtimer-Motorräder

Sidecode 1

Oldtimer-Lkws

Sidecode 1

Landwirtschaftliche Fahrzeuge

Sidecode 11 

Kein LxS-01-D - LxS-99-D und kein LxS-01-S - LxS-99-S. * Kein LPF

Traktoren

Sidecode 11 

Kein TxS-01-D - TxS-99-D und kein TxS-01-S - TxS-99-S   *Kein TBS   ^Kein TSD und kein TSS

Sidecode 12 von 31. Dezember 2021

Fahrzeuge der königlichen Familie 

AA mit anschließender bis zu dreistelliger Zahl

Fahrzeuge des Diplomatischen Corps

Früher 
CD mit anschließender bis zu dreistelliger Zahl

Sidecode 1 

Nach CD-99-99 folgt ein zweiter Durchgang ab CD-00-01. Die neue Reihe geht derzeit bis etwa CD-10-50.

Fahrzeuge des Diplomatischen Corps internationaler Organisationen

Sidecode 3 

Nun ungefähr bis 53-CD-00.

Fahrzeuge des Diplomatischen Corps des Internationalen Gerichtshofs 

CD J mit anschließender bis zu dreistelliger Zahl

Fahrzeuge, deren Halter keine Niederländer sind

Sidecode 1

Sidecode 2

Sidecode 3

Fahrzeuge im Grenzverkehr, insbesondere Traktoren

Sidecode 1

Sidecode 2

Sidecode 3

Sidecode 13 
Das erste Kennzeichen dieser Serie wurde im November oder Dezember 2016 zugelassen. Kein 0-GV-000 bis 9-GV-000.

Sidecode 14 
Das erste Kennzeichen dieser Serie wurde im Juni 2019 zugelassen.

Mofas und Mopeds im Grenzverkehr 
HH mit bis zu fünf Ziffern (bis 1994)

Fahrzeuge mit spezieller Erlaubnis

Sidecode 1

Sidecode 2 
Das erste Kennzeichen dieser Serie wurde am 8. Dezember 2016 zugelassen.

Sidecode 2 nur 00-03-ZZ bis 03-73-ZZ, 10-00-ZZ und 10-01-ZZ, 20-00-ZZ bis 29-80-ZZ (3. Februar 2023)

Pkws von Fahrzeughändlern

Sidecode 1

Sidecode 2

Sidecode 3

Anhänger von Fahrzeughändlern

Sidecode 1

Mofas und Mopeds von Fahrzeughändlern

Sidecode 1

Anhänger hinter Lkws aus anderen Staaten

Sidecode 1

Sidecode 3

Heer (Koninklijke Landmacht)

Sidecode 1

Sidecode 3

Sidecode 7

Sidecode 9

Sidecode 10

Marine (Koninklijke Marine)

Sidecode 1

Sidecode 7

Sidecode 9

Sidecode 10

Luftwaffe (Koninklijke Luchtmacht)

Sidecode 1

Sidecode 7

Sidecode 9

Sidecode 10

Militärfahrzeuge (Zentrale Registrierung)

Sidecode 1

Sidecode 7

Sidecode 9

Sidecode 10

Fahrzeuge der Allied Joint Force Command Brunssum

Sidecode 4 
Der dritte der vier Buchstaben gibt die jeweilige Fahrzeugkategorie an.

Fahrzeuge der NATO-Zentralregion (Region centrale)

Früher 
RC mit anschließender bis zu vierstelliger Zahl

Sidecode 1

Ausgabenachweis 
Die Fahrzeugkategorien werden wie folgt wiedergegeben:
1: Pkws
2: Motorräder
3: Mofas und Mopeds
4: breite und schwere Lkws
5: schmale und leichte Lkws sowie Lieferwagen
6: alle Lkws
7: Traktoren
8: Anhänger
9: Sattelauflieger
10: Landwirtschaftliche Fahrzeuge
11: Oldtimer-Pkws
12: Oldtimer-Motorräder
16: Oldtimer-Lkws
21: Youngtimer-Pkws
31: Diplomatisches Corps
32: Fahrzeuge, deren Halter keine Niederländer sind
33: Fahrzeuge im Grenzverkehr
34: Fahrzeuge mit spezieller Erlaubnis
41: Pkws von Fahrzeughändlern
43: Mofas und Mopeds von Fahrzeughändlern
49: Anhänger von Fahrzeughändlern
58: Anhänger hinter Lkws aus anderen Staaten
60: Militärfahrzeuge
61: Militärfahrzeuge: Heer
62: Militärfahrzeuge: Marine
63: Militärfahrzeuge: Luftwaffe
64: Militärfahrzeuge: Zentrale Registrierung
65: Fahrzeuge der Allied Forces Northern Europe
66: Fahrzeuge der NATO-Zentralregion

Sidecode 1

Sidecode 2

Sidecode 3

Sidecode 4

Sidecode 5

Sidecode 6

Sidecode 7

Sidecode 8

Sidecode 9

Sidecode 10

Sidecode 11

Sidecode 12

Sidecode 13

Höchste Zulassungsnummern

Boote 
Die in den Niederlanden zugelassenen Motorboote erhalten Kennzeichnungen nach dem auch für Kraftfahrzeuge geltenden System. Hierbei erhalten die Boote Zulassungen nach den Sidecodes 1, 2 und 13. Führender Buchstabe ist das Y. Bootshändler haben Kennzeichen des Sidecodes 1 mit YY.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Info zur neuen Serie 11 bei den Lieferwagen

Niederlande (Systematik)
Kfz